Преследования христиан могут означать:

 Преследования христиан с момента появления христианства и по наши дни.
 , с 1990-х годов и по 2010-е годы.
 Преследования христиан в Римской империи (I век н. э.—313 год):
 Гонения на христиан при Деции в 250 году.
 Великое гонение 303—313 годов при Диоклетиане и его последователях.
 Другие преследования: Преследования христиан в Римской империи#Периодизация.
 Преследование христиан в Иране (начало XXI века).
 В других странах: Служебная:Поиск/~Преследования христиан.